O Fio da Navalha pode referir-se a:

 The Razor's Edge, livro de Somerset Maugham traduzido no Brasil como O Fio da Navalha
 O Fio da Navalha (1946), filme com Tyrone Power e Gene Tierney
 O Fio da Navalha (1984), filme com Bill Murray e Theresa Russell

Desambiguações de artes